

События 
 26 января — Мичиган становится 26-м штатом США.
 8 февраля — Санкт-Петербург, смертельное ранение А. С. Пушкина — русского поэта и государственного деятеля (14 лет службы в тайной Коллегии МИД России) Дантесом (Геккерн Жорж-Карл, барон), повлёкшее за собой мучительную смерть на третий день 10 февраля.
 6 мая — на востоке Гватемалы в селении Матакескуинта сержант Рафаэль Каррера поднял восстание, которое привело к распаду Федеральной республики Центральной Америки.
 30 мая — Франция и Абд-аль-Кадир заключают Тафнский договор, по которому Франция признаёт государство Абд-аль-Кадира в границах почти всего Алжира.
 8 июня — в Сан-Сальвадоре предпринята попытка переворота и убийства президента Федеральной республики Центральной Америки Франсиско Морасана. Морасану удалось бежать и восстановить контроль над страной.
 18 июня — принята новая конституция Испании.
 20 июня — на английский престол вступила королева Виктория.
 7 сентября — в день 25-летия Бородинского сражения в Москве состоялась торжественная закладка грандиозного Храма Христа Спасителя.
 13 октября — в ходе завоевания Алжира, после непродолжительной осады, французы овладели городом-крепостью Константина.
 30 октября — открытие железной дороги Петербург — Царское Село.{{ }}
 29 декабря — грандиозный пожар в Зимнем дворце

Без точных дат

 Крестьянская реформа в России (1837—1841 гг.) О государственных крестьянах.

Наука

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1837 году
 2 января — Милий Алексеевич Балакирев, русский композитор, пианист, дирижёр, глава «Могучей кучки».
 1 марта — Георг Эберс, немецкий египтолог.
 17 апреля — Морган, Джон Пирпонт, американский финансист.
 2 мая — Всеволод Дмитриевич Костомаров, русский поэт-переводчик.
 7 июня — Алоис Гитлер — австрийский таможенный чиновник, отец и двоюродный дед (по линии матери) Адольфа Гитлера.
 8 июня — Иван Николаевич Крамской, русский живописец и рисовальщик, мастер жанровой, исторической и портретной живописи; художественный критик.
 25 июня — Йеркс, Чарлз Тайсон, американский финансист.
 5 августа — Анна Павловна Философова, деятель женского движения.
 7 августа — Константин Константинович Случевский, русский поэт и прозаик.
 11 августа — Мари Карно, инженер, ставший президентом Франции.
 3 октября — Пётр Францевич Лесгафт, педагог и врач.
 2 декабря — Джозеф Белл, хирург и профессор Эдинбургского университета.
 13 июня — Вильям Прайс, композитор и профессор музыки. Знаменит своей композицией 1837 и Goth.

Без точных дат 
 Тигран Чухаджян — армянский композитор.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1837 году

 23 января - Джон Филд, ирландский композитор, основоположник жанра ноктюрн

 10 февраля — Александр Сергеевич Пушкин, русский поэт (р. 1799).
 31 марта — Джон Констебл, английский художник.
 23 мая — Иоганн Вильгельм Хосфельд (р. 1768), немецкий лесовод, математик и педагог.
 7 июня — при высадке десанта русских войск на мысе Адлер погиб в бою Александр Бестужев-Марлинский, русский писатель-декабрист, соиздатель альманаха «Полярная звезда».
 14 июня — Джакомо Леопарди, итальянский поэт.
 28 августа — Карл-Людвиг Костенобль, немецкий и австрийский актёр и драматург.
 15 октября — Иван Иванович Дмитриев, русский поэт, баснописец, государственный деятель (р. 1760).

См. также

Примечания